Wilhelm Ludwig ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Ludwig (1790–1865), deutscher Mediziner
 Wilhelm Ludwig (Jurist) (1901–nach 1954), deutscher Jurist
 Wilhelm Ludwig (Biologe) (1901–1959), deutscher Biologe und Genetiker 

Wilhelm Ludwig ist der Name folgender Herrscher:

 Wilhelm Ludwig (Nassau-Dillenburg) (1560–1620), Graf von Nassau-Dillenburg
 Wilhelm Ludwig (Nassau-Saarbrücken) (1590–1640), Graf von Saarbrücken
 Wilhelm Ludwig (Anhalt-Köthen) (1638–1665), Fürst von Anhalt-Köthen
 Wilhelm Ludwig (Württemberg) (1647–1677), Herzog von Württemberg
 Wilhelm Ludwig (Schwarzburg-Rudolstadt) (1696–1757), Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt
 Wilhelm Ludwig von Baden-Durlach (1732–1788), Gouverneur der Provinz Arnheim